Konkurencje biegów narciarskich podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1988 roku zostały przeprowadzone w dniach 14 – 27 lutego 1988 w miejscowości Canmore, oddalonej o 81 km na zachód od głównego miasta Igrzysk – Calgary. W ramach igrzysk zawodniczki i zawodnicy walczyli w czterech konkurencjach – łącznie rozdanych zostało zatem osiem kompletów medali. O medale igrzysk olimpijskich biegacze narciarscy rywalizowali po raz piętnasty, a biegaczki po raz dziesiąty w historii.

Terminarz

Mężczyźni

Bieg na 15 km 

Data: 19.02.1988

Bieg na 30 km 

Data: 15.02.1988

Bieg na 50 km 

Data: 27.02.1988

Sztafeta 4 × 10 km 

Data: 22.02.1988

Kobiety

Bieg na 5 km 

Data: 17.02.1988

Bieg na 10 km 

Data: 14.02.1988

Bieg na 20 km

Sztafeta 4 × 5 km 

Data: 21.02.1988

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988